Рыкачёв (Рыкачев) — русская фамилия.

Известные носители 
 Рыкачев, Александр Петрович (1803—1870) — капитан-лейтенант Русского императорского флота, общественный деятель.
 Рыкачёв, Владимир Петрович (1804—1875) — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; № 8173; 26 ноября 1849.
 Рыкачев, Дмитрий Петрович (1807—1888) — капитан-лейтенант РИФ, участник Наваринского сражения.
 Рыкачев, Марк Иванович (1716—1814) — генерал-майор Русской императорской армии, затем — тайный советник.
 Рыкачёв, Михаил Александрович (1840—1919) — метеоролог, генерал-майор Военно-морского флота Российской империи.
 
 Рыкачёв, Степан Васильевич (1829—1899) — генерал-лейтенант Русского Императорского флота, директор Павловского училища.
 Рыкачёв, Юрий Борисович (1909—1991) — генерал-лейтенант ВВС СССР, Герой Советского Союза.

См. также 
 Рыкачёвы